Strelets désigne notamment :
en bulgare (le nom étant écrit Стрелец) :
Strelets, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Strelets, village bulgare de l'obchtina de Gorna Oryakhovitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;

en russe (Стрелец) : singulier de streltsy, unité militaire.

 le strelets, une race de chevaux d'origine orientale, créée dans le haras de Strelets, en Ukraine;

bg:Стрелец
bs:Strijelac (čvor)
cs:Střelec
hr:Strijelac
ru:Стрелец
sk:Strelec
sv:Skytten (olika betydelser)